Magellan se poate referi la:
 Ferdinand Magellan, explorator din timpul marilor descoperiri geografice
 Sonda spațială Magellan
 Norii lui Magellan, două galaxii-satelit vizibile din emisfera sudică:
 Marele Nor al lui Magellan
 Micul Nor al lui Magellan
 Asteroidul Magellan
 Strâmtoarea Magellan
 Telescopul Magellan din Chile